

Animali 
 Islero – famoso toro da corrida spagnolo

Persone 
 Islero (2000-) – rapper italiano

Automobili 
 Lamborghini Islero, modello prodotto dalla Lamborghini tra il 1968 e il 1969